Prva liga Jugoslavije (1975/1976) była 48. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Hajduk Split. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Nenad Bjeković, który w barwach klubu Partizan Belgrad strzelił 24 gole.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1975 w piłce nożnej
1976 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
Jugosławia w XX wieku
1975 w Europie
1976 w Europie